Са́лливан () — округ в штате Индиана, США. Официально образован в 1817 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 21 475 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 176,172 км2, из которых 1 158,094 км2 суша и 6,970 км2 или 1,530 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2010 года в округе проживает 21 475 жителей в составе 7 819 домашних хозяйств и 5 574 семей. Плотность населения составляет 19,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 8 804 жилых строений, при плотности застройки около 8,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 94,11 %, афроамериканцы — 4,27 %, коренные американцы (индейцы) — 0,31 %, азиаты — 0,13 %, гавайцы — 0,02 %, представители других рас — 0,33 %, представители двух или более рас — 0,84 %. Испаноязычные составляли 0,82 % населения независимо от расы.

В составе 31,90 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 58,10 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 9,30 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 28,70 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 25,30 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 13,10 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,49 человека, и средний размер семьи 2,96 человека.

Возрастной состав округа: 22,60 % моложе 18 лет, 9,40 % от 18 до 24, 30,50 % от 25 до 44, 23,50 % от 45 до 64 и 23,50 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 37 лет. На каждые 100 женщин приходится 115,20 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 116,30 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 32 976 USD, на семью — 39 290 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 30 207 USD против 20 790 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 16 234 USD. Около 8,50 % семей и 10,90 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 13,40 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 9,00 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
  Национальная ассоциация округов США
  Sullivan Indiana
  Sullivan County Website
  Sullivan County in the Civil War
  Indiana County Names
  Woodland Indian Names
  Crossroads of America
  Sullivan Historical Markers
  Sullivan County Park and Lake
  Sullivan County Tourism Board Website

Округа Индианы